

Patronyme 

 Aleksis Kivi (1834-1872), écrivain finlandais;
 le prix Aleksis Kivi ;
 Antero Kivi (1904-1981),  athlète finlandais
 Maarja Kivi (née en 1986), chanteuse et bassiste estonienne.

Toponyme 
 Kivi, ville d’Iran.